Het ATP-toernooi van Barcelona 1996 (met de officiële naam Open Seat Godó) vond plaats van 15 tot en met 21 april 1996. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis in de Spaanse stad Barcelona.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona